Henry Wood, pseudonyme d'Ellen Price (1814-1887), est un auteur de langue anglaise.
 Henry Wood (1869-1944) est un chef d'orchestre britannique